Název Litrbachy (německy Lauterbach) označuje nebo označoval více sídel:

 Město Litrbachy – zaniklé městečko, od roku 1948 (podle jiných zdrojů 1945) Čistá,  v okrese Sokolov
 Ves Litrbachy (německy Lauterbach Dorf) – zaniklá obec, 3,5 km sz. od Sokolova 
 Litrbachy – dřívější název vsi Čirá, části města Kraslice v okrese Sokolov
 Litrbachy – dřívější název obce Čistá v okrese Svitavy

v původní německé podobě
 Lauterbach – německý název obce Potůčník, části města Hanušovice v okrese Šumperk
 Lauterbach (Selb) – část pohraničního německého (bavorského) města Selb
 Lauterbach (Hesensko) – město v německé spolkové zemi Hesensko
 Lauterbach (Stolpen) – část saského města Stolpen
Lauterbach (Moorbad Harbach) –- část obce Moorbad Harbach ve spolkové zemi Dolní Rakousy v Rakousku

Potoky 
 Lauterbach (zdrojnice Perlenbachu) – zdrojnice Perlenbachu v Bavorsku

Reference